Kunststijl, zie kwabstijl
Een deel van de hersenen:
Frontale kwab
Temporale kwab
Occipitale kwab
Pariëtale kwab